Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à South Orange du 18 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariana Simionescu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristien Shaw et Greer Stevens.

Résultats en simple

Parcours 
Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1975 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en août 1975